Richard Henry Major (3 octubre 1818 - 25 juny 1891) va ser un bibliotecari, geògraf i comissari de mapes de la col·lecció del Museu Britànic a partir de 1844 fins a la seva jubilació el 1880. Durant aquest temps va publicar una sèrie de llibres relacionats amb alguns mapes i altres documents d'importància històrica. Reconegut a nivell internacional pels seus treballs en l'àmbit de la geografia, i la cartografia històrica. Des de 1849 fins a 1858 va ser el Secretari de la Hakluyt Society.

Obra 
 Notes upon Russia: Being a Translation of the earliest Account of that Country, entitled Rerum Muscoviticarum commentarii, by the Baron Sigismund von Herberstein
  Early voyages to Terra Australia, now called Australia
 Further Facts Relating To The Early Discovery Of Australia With Supplementary Observations On The Same Subject
 The Discovery Of Australia By The Portuguese In 1601
 Memoir on a mappemonde by Leonardo da Vinci, being the earliest map hitherto known containing the name of America
 The life of prince Henry of Portugal surnamed the navigator and its results: Comprising the discovery, within one century, of half the world. With new facts in the discovery of the Atlantic Islands. A refutation of French claims to priority in discovery. Portuguese Knowledge (subsequently lost) of the Nile lakes; and the history of the naming of America.
 The voyages of the Venetian brothers, Nicolò & Antonio Zeno, to the northern seas in the XIVth century : comprising the latest known accounts of the lost colony of Greenland and of the Northmen in America before Columbus
 India in the fifteenth century : being a collection of narratives of voyages to India, in the century preceding the Portuguese discovery of the Cape of Good Hope ; from Latin, Persian, Russian, and Italian sources, now first translated into English

Vegeu també 
 Hakluyt Society
 George Collingridge
 Mapamundi de Domingos Teixeira
 Mapamundi de Leonardo

Referències

Enllaços externs 
 

Historiadors britànics
Bibliotecaris britànics
Bibliotecaris professionals
Geògrafs britànics